Jean Martin (schrijver), een Franse schrijver, levend van 1507 of 1508 tot 1553
Jean Martin (schilder), een Franse schilder, levend van 1911 tot 1996
Jean Martin (acteur), een Franse acteur, levend van 1922 tot 2009
Jean Martin (pianist), een Franse pianist, levend van 1927 tot 2020

Jean-Martin Charcot, een Franse arts
Jean Martin Moÿe, een Franse ordestichter